Hans Pedersen er navnet på flere personer:
 Hans Pedersen (politiker, 1815-1901) – dansk politiker, medlem af Landstinget (kaldet Hans Pedersen den Ældre)
 H.P. Pedersen (politiker, 1850-1931) – dansk politiker, medlem af Folketinget (Hans Poul Pedersen)
 H.P. Pedersen (politiker, 1861-1934) – dansk politiker, medlem af Landstinget (Hans Peder Pedersen)
 Hans Laurits Pedersen – dansk gymnast (1878-1957)
 Hans Pedersen (gymnast) – dansk gymnast (1887-1943)
 Hans Eiler Pedersen – dansk gymnast (1890-1971) 
 Hans Pedersen (fodboldspiller) – dansk fodboldspiller (1914-1986)